Yaser Esneider Asprilla Martínez (ur. 19 listopada 2003 w Bajo Baudó) – kolumbijski piłkarz występujący na pozycji ofensywnego pomocnika, reprezentant Kolumbii, od 2022 roku zawodnik angielskiego Watfordu.

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Kolumbii w piłce nożnej
Piłkarze Envigado FC
Piłkarze Watfordu F.C.
Urodzeni w 2003